Северный Израиль — северная территория государства Израиль.
 Северный Израиль — Северное Израильское царство, одно из двух древнееврейских государств (928 до н. э. — 722 год до н. э.) после распада Израильского царства Саула, Давида и Соломона.

Примечания